Aproz steht für:

 Aproz VS, Ort in der Gemeinde Nendaz, Kanton Wallis, Schweiz
 eine Mineralwassermarke aus diesem Ort, siehe Aproz Sources Minérales